Malmström ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Malmström (1889–1954), Kurzfillregisseur
 Alfred Malmström (1846–1917), Politiker
 August Malmström (1829–1901), schwedischer Maler
 Axel Malmström (1872–1945), Fotograf
 Bernd Malmström (* 1941), deutscher Manager
 Bernhard Elis Malmström (1816–1865), schwedischer Autor und Kunsthistoriker
 Bo G. Malmström (1927–2000), Biochemiker
 Cecilia Malmström (* 1968), schwedische Politikwissenschaftlerin und Politikerin
 Cecilia A. Malmström (* 1976), schwedisch-deutsche Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Gunnar Malmström (1892–1962), schwedischer Kapellmeister
 Gustaf Malmström (1884–1970), schwedischer Ringer
 Karl Malmström (1875–1938), schwedischer Wasserspringer
 Tage Malmström, schwedischer Arzt, Erfinder der Vakuumextraktion
 Victor Malmström (* 1991), finnischer Skirennläufer